La Madonnina est un terme italien repris par  plusieurs œuvres :
 La Madonnina du dôme de Milan, une figure sculptée de la Vierge trônant à son sommet depuis 1774.
 La Madonnina, une peinture de Roberto Ferruzzi de 1897, rebaptisée ainsi avoir été titrée en Maternité.

Vierge Marie dans l'art